Лупша има више значења:

 Лупша (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Лупша (Брашов), насеље у округу Брашов у Румунији
 Општина Лупша (Алба), општина у округу Алба у Румунији